Sevelda ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Sevelda (* 1950), österreichischer Bankmanager
 Paul Sevelda (* 1955), österreichischer Gynäkologe und Hochschullehrer